Autovia de la Mediterrània, autovia de titularitat estatal que travessa Catalunya, el País Valencià, la Regió de Múrcia i Andalusia 
 A7 (Alemanya) l'autopista Nord-Sud de d'Ellund cap a Füssen
 A-7 (motor de coet)
 Abreviatura de la Televisión del Principado de Asturias